

Пайн-Крік Тауншип — селище в окрузі Клінтон, штат Пенсільванія
 Пайн-Крік Тауншип — селище в окрузі Джефферсон, штат Пенсильванія